Glen Rock (Nova Jérsei)
Glen Rock (Pensilvânia)

Ou ainda:
Glenrock

Desambiguações de topônimos